Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 24001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 19 lutego 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

24001-24100

24101-24200

24201-24300

24301-24400

24401-24500

24501-24600

24601-24700

24701-24800

24801-24900

24901-25000

Przypisy 

Lista planetoid 024001-025000